Ursula Foitzik (* 31. Juli 1945) ist eine ehrenamtliche Funktionärin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Herzogenrath - Merkstein.

Im Jahre 1970 wurde sie Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. Dort übernahm sie sofort zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben. Derzeit  ist sie stellvertretende Vorsitzende in AWO-Ortsverein Herzogenrath-Merkstein, der mit 800 Mitgliedern zu den größten im Bezirk Mittelrhein gehört.

Ursula Foitzik ist weiterhin aktives Mitglied des Vereins Deutsche Jugend in Europa (DJO) und des Vereins WAWAWASI – Haus der Kinder e.V., der sich um behinderte und benachteiligte Kinder in Peru bemüht.

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt ehrte Ursula Foitzik 1997 mit der höchsten Auszeichnung der AWO für ehrenamtliches Engagement, der Verdienstmedaille der AWO, die in Erinnerung an die Verbandsgründerin Marie Juchacz verliehen wird. Am 13. August 2007 wurde sie weiterhin mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Person (Herzogenrath)
AWO-Funktionär
Deutscher
Geboren 1945
Frau